Климент VII (в миру Роберт, граф Женевский; 1342—1394) — антипапа (с 1378 года до смерти).
 Климент VII (в миру Джулио Медичи; 1478—1534) — папа римский (1523—1534).